Сукре () може посилатися на такі поняття:

 Сукре — конституційна столиця Болівії
 Сукре (штат) — один із штатів Венесуели
 Сукре (департамент) — один з департаментів Колумбії
 Сукре (Араґуа) — муніципалітет у Венесуелі
 Сукре (Міранда) — муніципалітет у Венесуелі
 Сукре (Еквадор) — місто в Еквадорі

 Антоніо Хосе де Сукре (1795 — 1830) — герой війни за незалежність південної Америки
 Родина Сукре — стара та впливова венесуельська родина
 Фернандо Сукре — вигаданий герой-пуерториканець американського серіалу Prison Break

Валюти
 Сукре (грошова одиниця) — спільна грошова одиниця організації Боліварського Альянсу для народів нашої Америки (АЛБА)
 Еквадорський сукре — колишня грошова одиниця Еквадору